SUFS ima više značenja:

 Cistein desumporaza
 Sačuvajte Alster od sodomije (), politička kampanja